Atzingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santo Tomás Atzingo, ort, Delstaten Mexiko, Tlalmanalco, 
 Atzingo, Puebla, ort, Zacatlán, 
 Atzingo, Veracruz, ort, Texhuacán, 
 Atzingo, Hidalgo, ort, Metztitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar